Landsvägatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Landsvägatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726104-164248), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Landsvägatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727953-165783), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,3 ha)

Se även
Landsvägstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn